Отпу́ль () — многозначный термин французского происхождения.

 Отпуль — французский населённый пункт департамента Тарн.
 Отпуль, Альфонс Анри д’ (1789—1865) — французский военачальник и государственный деятель, возглавлявший кабинет министров при Второй республике.